Weger steht für:

 Weger Verlag, Südtiroler Buchverlag
 Weger, ein Spant im Schiffbau

Weger ist der Familienname folgender Personen:
 August Weger (1823–1892), deutscher Maler
 Benjamin Weger (* 1989), Schweizer Biathlet
 Johann Philipp Benjamin von Weger (1736–1809), deutscher Generalmajor 
 Karl-Heinz Weger (1932–1998), deutscher Theologe und Philosoph

 Matthias Weger (* 1996), österreichischer Kanute
 Nina Weger (* 1970), deutsche Schriftstellerin
 Roman Weger (* 1974), österreichischer Langstreckenläufer
 Svenja Weger (* 1993), deutsche Seglerin
 Tobias Weger (* 1968), deutscher Historiker und Übersetzer

Weger ist der Name folgender Orte:
 Weger (Engelsberg), Ortsteil von Engelsberg, Landkreis Traunstein, Bayern
 Weger (Reichertsheim), Ortsteil von Reichertsheim, Landkreis Mühldorf am Inn, Bayern
 Weger (Rotthalmünster), Ortsteil von Rotthalmünster, Landkreis Passau, Bayern

Siehe auch:
 Waeger
 Wäger
 Wegerer